Бауэр, Густав:
 Бауэр, Густав (1870—1944) — немецкий политик, рейхсканцлер Германии в 1920 году.
 Бауэр, Густав (1884—1947) — американский борец вольного стиля, серебряный призёр Олимпийских игр 1904.